Shaibya (Sanskrit  ) ist der Name mehrerer Frauen von Königen in der indischen Mythologie, die sich durch besondere Frömmigkeit und Tugendhaftigkeit auszeichneten:

 Shaibya (Frau des Jyamagha)
 Shaibya (Frau des Shatadhanu) 
 Shaibya, Frau des Harishchandra